Scaphella piratica är en snäckart som först beskrevs av Clench och Carlos Guillermo Aguayo 1940.  Scaphella piratica ingår i släktet Scaphella och familjen Volutidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
piratica